Пово́рино — узловая участковая железнодорожная станция Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги в городе Поворине Воронежской области.

Находится на пересечении двухпутной электрифицированной на переменном токе линии Купянск — Пенза и однопутной линии на тепловозной тяге Грязи — Иловля.

До 2012 года у поездов дальнего следования, следующих по участку Грязи — Волгоград, на этой станции происходила смена локомотивов.

История 
Станция Поворино открыта в 1870 году и получила название по соседнему селу Поворину.

В годы Гражданской войны станция Поворино и прилегающие к ней деревни стали местом кровопролитных боёв. В январе — феврале 1918 года здесь противостояли друг другу казачьи формирования генерала А. М. Каледина и созданные на всех близлежащих станциях боевые дружины, в помощь которым были посланы отряды красногвардейцев из Воронежа, Богучара, Павловска, Острогожска, Новохопёрска.

В 1935 году к станции был проложен второй железнодорожный путь, в результате чего станция стала пропускать значительно больше грузов, её стратегическое значение увеличилось.

Дальнее следование по станции 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция ПОВОРИНО 
 ПОВОРИНО | Железнодорожная станция | Справочник

Поворинский район
Станции Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги
Узловые железнодорожные станции